Леони́д Я́нович Круль (, Уфа — , Уфа) — уфимский художник-живописец, член Союза художников СССР (России) c 1961 года. Заслуженный деятель искусств России.

Биография 
Леонид Янович Круль родился 16 августа 1923 года в городе Уфе. Учился у П.М. Лебедева и А.Э. Тюлькина. В 1951 году окончил художественное отделение Уфимского театрально-художественного училища. После окончания училища Леонид Янович работал учителем черчения и рисования в школах Уфы (до 1954 года).

С 1961 года трудился в Башкирском отделении Художественного фонда РСФСР. С группой художников работал над проектами, эскизами, занимался исполнением мозаичных росписей из смальты и цветной штукатурки дворцов культуры в Ишимбае, Салавате, Нефтекамске, Дюртюлях и спортивных комплексов в Октябрьском и Ишимбае.

Много работал в Уфе. С группой художников украшал Башгосдрамтеатр, Дворец спорта, Дворец культуры «Машиностроитель», Дворец культуры РТИ.

Умер 8 октября 1997 года в Уфе.

Работы художника хранятся в уфимском Музее имени М.В. Нестерова.

Семья 
Жена - Нина Алексеевна Круль-Овчинникова (1927-1989).
 Сын - Круль Сергей Леонидович (1953-2020) - российский бард, композитор, писатель писатель и краевед.

Список основных работ 

 Берёзы (1955, холст, масло)
 Осень (1956, холст, масло) 
 В еловом лесу (1956, холст, масло)
 Солнечный день (1957, холст, масло)
 Сатка (1958, холст, масло)
 Ветреный день (1958, акварель)
 Дороги (1958, холст, масло)
 Вечер на озере (1958, акварель)
 Весна (1959, акварель)
 Урал (1959, холст, масло)
 Сумерки (1965, холст, масло)
 Старая Уфа (1969, акварель)
 Голубой день (1974, акварель)
 Озеро Таналык (1976, холст, масло)
 Нефть городу (1977, акварель)
 Голубые тракторы (1977, холст, масло)
 Окраина (1977, акварель)
 Разлив на реке Белой (1977, акварель)
 На берегу реки Сокмары (1986, холст, масло)

Выставки 

 Республиканские (Уфа): с 1955 г. на всех, кроме молодёжных.
 Зональные выставки «Урал социалистический»: Пермь (1967), Уфа (1974).
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, Ленинград, 1969.
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971.
 Всероссийская художественная выставка, Москва, 1957.
 Всероссийская художественная выставка, Москва, 1977.

Персональные выставки 

 1955 — первая персональная выставка
 1973 — вторая персональная выставка
 1992 — третья и последняя персональная выставка (совместно с Константином Головченко)

Литература 
 «Художники Советской Башкирии», справочник. Автор-составитель Э.П. Фенина. Башкирское книжное издательство, Уфа, 1979.
 БСЭ, том 3, статья «Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика». Издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1970. 
 Г. С. Кушнеровская «Изобразительное искусство Башкирской АССР». Издательство «Советский художник», Москва, 1974.
 Сергей Круль «Мой отец — художник Леонид Круль». Издательство «Башкортостан», Уфа, 1997.

Ссылки 
 Страничка на сайте «АртРу.инфо»
 Страничка на официальном сайте Союза художников Республики Башкортостан
 Страничка на сайте «Русская Галерея Искусств»
 Сергей Круль «Мой отец — художник Леонид Круль». Электронное издательство «Вагант», Уфа
 Сергей Круль «Слово об отце». Статья в «Общественной электронной газете», 16.08.2012, Уфа 
 Сергей Круль «Судьбе наперекор». Статья в газете «Истоки», 4.07.2012, Уфа

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы